

Astronomia
 March – cratere mercuriano

Località geografiche
 March – distretto del Canton Svitto
 March – comune del circondario Brisgovia-Alta Foresta Nera in Baden-Württemberg
 March – città in Inghilterra
 March, – Comune del Sudafrica
 March Joint Air Reserve Base – base aerea statunitense in California

Musica
March – album del 1989 di Michael Penn
March – album del 1989 di Lene Lovich
March – album del 2002 dei Matching Mole

Persone
 Aaron March – snowboarder italiano
 April March – cantante statunitense
 Ausiàs March – poeta e cavaliere medievale spagnolo
 Giovanni March – pittore livornese
 Fredric March – attore statunitense
 Jane March – attrice britannica
 Peggy March – pseudonimo di Margaret Annemarie Battavio, cantante e attrice statunitense
 Peyton C. March – ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti
 Peyton C. March Jr. – pilota del USAAF
 Solly March – calciatore inglese
 Vicente March – pittore spagnolo

Altro
 Conte di March – titolo di Conte creato più volte sia nella parìa di Scozia che nella parìa d'Inghilterra e prende il nome dalla marca, 
 March Engineering – ex scuderia britannica di Formula 1
 March – softwarehouse videoludica
 March – inglese di marzo e marcia